Charles Kvapil (* 1884, Anvers  1958, Paris), un peintre belge de l'École de Paris d'origine Tchécoslovaque
 Hana Kvapilová
 Jaroslav Kvapil (* 1868, Chudenice  1950, Prague), un poète tchèque
 Jaroslav Kvapil (* 1892  1958, Brno), un compositeur tchèque
 Marek Kvapil (* 1985, Ilava), un joueur professionnel de hockey sur glace tchèque
 Michala Kvapilová (* 1990, Liberec), une joueuse volley-ball tchèque
 Radoslav Kvapil (* 1934, Brno), un pianiste tchèque
 Travis Kvapil (* 1976, Janesville), un pilote américain

Patronyme tchèque